Powiat leżajski (niem. District Leżajsk) – dawny powiat kraju koronnego Królestwa Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1775-1782.

Siedziba powiatu był Leżajsk, który w tamtym czasie jako jedyny na sporym obszarze Kotliny Sandomierskiej i Podgórza Rzeszowskiego otrzymał status "miasta prawdziwego".

Do powiatu należały miasta: Baranów, Głogów, Grodzisko, Kolbuszowa, Mielec, Przecław, Radomyśl, Ropczyce, Rozwadów, Rudnik, Rzeszów, Rzochów, Sędziszów, Sokołów, które w tamtym czasie otrzymały status miasteczek, czyli zostały uznane za nie zasługujące na uwagę władz, ze względu na nikłe możliwości rozwoju i słabą aktywność gospodarczą

Przypisy

Leżajsk
Leżajsk